Манльеу ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 17,2 км². Население — 20450 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 79 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
  El Manlleu d'ahir: fotos antiguas e información histórica
   Vídeo de El Manlleu d'ahir
 Fotos comparativas de Manlleu
 Manlleu en el Diccionario de Pascual Madoz (1850)

Города Жироны
Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны